Bette steht für:

 Bette, weiblicher Vorname, siehe Betty (Vorname) #Bette
 Bette (Chiavenna), Ortsteil von Chiavenna, Provinz Sondrio, Italien
 Bette, anderer Name des Bikku Bitti, Berg in Libyen
 Bette (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2000–2001) 
 Bette, deutscher Hersteller von Bade- und Duschwannen, siehe Fritz-Wilhelm Pahl #Leben und Beruf

Bette ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Bette (1851–1923), deutscher Geistlicher
 Daniela Bette (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Jean-Christophe Bette (* 1977), französischer Ruderer
 Johann Franz Bette (1821–1900), deutscher Mediziner und Politiker 
 Juan Francisco de Bette (1667–1725), belgischer Adliger
 Karl Bette (1916–2006), deutscher Komponist
 Karl-Heinrich Bette (* 1952), deutscher Sportwissenschaftler
 Michael Bette (1942–2022), deutscher Maler und Zeichner
 Nikolaus Bette (* 1934), deutscher Maler
 Wilhelm Bette (1887–1967), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Betty